Нью-Ривер (, ) — название нескольких рек (реже — населённых пунктов), в основном в англоязычных странах:

США, Мексика 
 Нью-Ривер — река в Мексике и США, впадает в озеро Солтон-Си.
 Нью-Ривер — река в штатах Северная Каролина, Виргиния и Западная Виргиния, приток Кановы.
  — река в Северной Каролине, впадает в Атлантический океан.
  — река в Теннесси, США.
  — невключённая территория и статистически обособленная местность в Аризоне.
  — автомобильный тоннель во Флориде.

Другие страны 
  — искусственный канал в Англии.
 Нью-Ривер — река в Белизе.
 Нью-Ривер — река в Южной Америке.

См. также 
  — в Северной Каролине (США).
  — национальный парк в Западной Виргинии (США).
 Нью-Ривер-Гордж — мост в Западной Виргинии (США).
 Брадфорд — округ во Флориде (США), носивший с 1858 по 1861 год название Нью-Ривер.